Hildegarde ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Hildegarde ist eine Nebenform des Vornamens Hildegard.

Namensträgerinnen 

 Hildegarde Haslinger (1898–1976), deutsche Ärztin
 Hildegarde Neff, zeitweilige Eigenbezeichnung von Hildegard Knef (1925–2002) außerhalb des deutschsprachigen Raums
 Hildegarde Sell (1906–2005), US-amerikanische Kabarett-Sängerin, bekannt als Hildegarde

Weiblicher Vorname

bg:Хилдегард
pl:Hildegarda
zh:赫德嘉